Нуклеонін () – білок, який кодується геном NCL, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 710 амінокислот, а молекулярна маса — 76 614.

Білок має сайт для зв'язування з ДНК, РНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Транскрипційні фактори
РНК-зв'язувальні білки
Ядерні білки
Клітинний цикл